Liu Dong (atlete) : Chinese atlete, die wereldkampioene werd op de 1.500 m
 Liu Dong (bokser) : Chinese bokser, die deelnam aan de Olympische Spelen